South Mountain(s) ist der Name mehrerer 

Orte in Kanada:
 South Mountain (Nova Scotia)
 South Mountain (Ontario)

in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA):
 South Mountain (Idaho)
 South Mountain (Pennsylvania)
 South Mountain (Texas)

Gebirgszüge in den USA: 
 South Mountains (Arizona)
 South Mountain (Maryland und Pennsylvania)
 South Mountain (Virginia)

Parks in den USA
 South Mountain Park, öffentlicher Park in Phoenix, Arizona
 South Mountain Reservation, Essex County, New Jersey
 South Mountain State Park, Maryland
 South Mountains State Park, North Carolina